Die 47. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  47. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  47. Landwehr-Division (3. Königlich Sächsische)
  47. Volksgrenadier-Division
  47. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  47. Division (Königreich Italien)
  47. Division (Japanisches Kaiserreich)
  47. Infanterietruppendivision, Verband der k.u.k. Armee
  47. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  47th (1/2nd London) Division (Vereinigtes Königreich)
  47th (London) Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  47th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  47. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Verbände Luftstreitkräfte 
  47th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern